Codice di Hval – manoscritto in cirillico bosniaco scritto nel 1404 per il duca Hrvoje Vukčić Hrvatinić
 Jenny Hval – cantante e compositrice norvegese
 Jørgen Hval – calciatore norvegese